Alexis Birolini (né le  à Brou-sur-Chantereine en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Amiens U18 ||  || 14 || 4 || 4 || 8 || 16 || 8 || 2 || 7 || 9 || 2
|-
|2005-2006 || Amiens U18 || France U18 || 9 || 5 || 6 || 11 || 4 || || || || || 
|-
|2005-2006|| Amiens U22 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 ||  Amiens U22 || France U22 || 7 || 1 || 4 || 5 || 14 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Amiens U22 || France U22 || 10 || 2 || 2 || 4 || 16 || || || || || 
|-
|2007-2008|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 16 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 24 || 2 || 2 || 4 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2009-2010 || Élans de Champigny || Division 2 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||
|-
|2009-2010|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 0 || 2 || 2 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2010-2011 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 4 || 11 || 15 || 22 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2011-2012 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 26 || 0 || 5 || 5 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 2 || 5 || 7 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 2 || 5 || 7 || 24 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2014-2015 || Remparts de Tours || Division 1 || 24 || 4 || 15 || 19 || 28 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || Remparts de Tours || Division 1 || 25 || 7 || 14 || 21 || 30 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 44 || 0 || 7 || 7 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Dogs de Cholet || Division 1 || 24||0||5||5||10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019|| Dogs de Cholet || Division 1 || 26 || 3 || 14 || 17 || 10 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2019-2020|| Dogs de Cholet || Division 1 || 24 || 1 || 17 || 18 || 41 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021|| Remparts de Tours || Division 1 || 11 || 2 || 1 || 3 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 1 || 11 || 12 || 10 || 6  || 0 || 3 || 3 || 8

Références 

Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Hockey Club de Caen
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Hockey Club Choletais
Naissance en décembre 1988
Naissance à Brou-sur-Chantereine